Куропа́тковые  — ранее выделявшееся подсемейство фазановых птиц. По результатам современных молекулярно-генетических исследований, являются парафилетической группой.

Характеризуются неоперённой цевкой и ноздрями. Живут во всех странах света, за исключением Крайнего Севера, ведут преимущественно наземный образ жизни, питаются растительными веществами.

Классификация 
Ранее куропатковых классифицировали как одно из семейств тетеревиных; другие выделяли их в особое семейство. Всего выделялось около 20 родов куропатковых, которые ныне относят к подсемействам Rollulinae и Phasianinae; один вид перенесён в семейство Odontophoridae.

См. также 
 Белые куропатки

Примечания

Литература 
 Madge S., McGowan P., Kirwan G.M. Pheasants, Partridges, and Grouse: A Guide to the Pheasants, Partridges, Quails, Grouse, Guineafowl, Buttonquails, and Sandgrouse of the World. — Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002. — 488 p. — ISBN 0-7136-3966-0.

Ссылки 
 
 

Фазановые
Устаревшие таксоны животных